El salvavidas Esponja en acción (Latinoamérica), Esponja socorrista (España), es un episodio de la tercera temporada de Bob Esponja. Emitida el 22 de marzo de 2002

Sinopsis 

Bob Esponja está en la playa Laguna Goo con Patricio, cuando de repente mira a Larry que hace espectáculos de su talento, que es ser salvavidas. Así que Bob quiere ser salvavidas como Larry, pero no encuentra la manera de meterse allí, hasta que un helado cae en su nariz, Larry se da cuenta y lo integra a su equipo. Hacen algunos espectáculos, hasta que Larry se da cuenta de que alguien se ahoga, acude al agua, saca al ahogado, le da respiración boca a boca y lo salva, luego le dice a Bob que para eso son los salvavidas, ahí es cuando Larry se va, dejándole a Bob a su cargo, pero... Él no sabe nadar. Así que se le ocurre la idea más simple para estar de acuerdo con Larry: sacar a todos del mar, algo que los visitantes no quieren; Bob empieza a culpar, pero nada resulta, por lo que alza su mirada y se dirige al camión de helados, gritando: "Helados gratis". Todos salen del mar y acuden a comer su helado y Bob atrapa a todos ellos, envolviéndolos con una cinta de 'No Pasar' y así se dirige a su puesto, pero cuando todo estaba en orden, Patricio llega y... También quiere su helado, lo peor es que se confunde con la cinta de 'No Pasar' con 'Helados', traspasa la cinta y se va al mar, en el que tampoco sabe nadar y peor aún: es vulnerable a los calambres, causa que le da y empieza a ahogarse. La gente le dice a Bob que Patricio se ahoga, este no quiere hacerles caso, y ya con las últimas se da cuenta, se angustia y se apresura a sacarlo de allí, aunque no sabe nadar. Hace un montón de cosas sin sentido, entre ellos el absorber toda el agua con sus poros y tragarse a Patricio; las cosas no funcionan y entonces se mete al mar con una tabla, el cual Patricio lo destroza y ahora ambos empiezan a hundirse, piden ayuda a la gente, pero ellos se retiran disimuladamente, y cuando ya no tienen esperanzas, Larry aparece, saca a los 2 del agua, le reprocha a Bob y les enseña a nadar, en una piscina para niños, a los 2 les da calambres y Patricio sigue pensando en que todavía no tiene su helado.

Personajes 

 Bob Esponja Pantalones Cuadrados
 Patricio Estrella
 Larry la Langosta

Episodios de la tercera temporada de Bob Esponja
Episodios de televisión de 2002